Rod Brind'Amour (né le  à Ottawa en Ontario au Canada) est un joueur de hockey professionnel de la ligue nationale de hockey.
Yvette Brind'Amour (1918 - ) était une actrice québécoise.

Homonymie de patronyme